Соревнования по лёгкой атлетике на летних юношеских Олимпийских играх 2010 проходили с 17 по 23 августа в Сингапуре на стадионе «Бишан». С 17 по 19 августа состоялись квалификационные соревнования, а с 21 по 23 августа прошли финалы. Были разыграны 36 комплектов наград: по 18 среди юношей и девушек. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1993 и 1994 годов рождения.

Квалификация 
Квалификация на первые юношеские Олимпийские игры проходила на континентальных отборочных соревнованиях, состоявшихся весной 2010 года. По их итогам сильнейшие спортсмены получали право на выступление в Сингапуре, однако их поездка также зависела от национальных олимпийских комитетов, которые распределяли места среди всех видов спорта в стране в рамках ограниченной квоты, предоставленной МОК. В каждой дисциплине страну мог представлять только один участник. Общее число спортсменов, участвовавших в легкоатлетическом турнире, составило около 500 человек.

Соревнования 
В программу соревнований вошли по 17 индивидуальных дисциплин среди юношей и девушек и шведские эстафеты 100+200+300+400 метров, в которых выступали сборные континентов. В сравнении с юношеским чемпионатом мира отсутствовали турниры многоборцев, а вместо бега на 800 и 1500 метров проводилась одна дистанция — 1000 метров. С 17 по 19 августа проходили квалификационные соревнования, на основании которых определялись участники финалов, прошедших с 21 по 23 августа. В них сильнейшие восемь спортсменов по итогам квалификации разыгрывали места с 1-го по 8-е, следующие восемь выступали в финале B за места с 9-го по 16-е и т. д.

Единственное на турнире высшее мировое достижение среди юношей установил польский толкатель ядра Кшиштоф Бжозовский. Облегчённый снаряд (вес 5 кг) он отправил на 23,23 м и неожиданно обыграл главного фаворита соревнований, Джеко Гилла из Новой Зеландии. 15-летний спортсмен из Океании месяцем ранее выиграл юниорский чемпионат мира, где толкал более тяжёлое 6-килограммовое ядро, а соперники были старше него на 3-4 года.

В отличие от Гилла, другие предстартовые фавориты подтвердили свой класс. Мировой рекордсмен среди юношей Брайан Толедо уверенно победил в метании копья. Чемпионка мира среди юниоров Ангелика Бенгтссон выиграла прыжок с шестом.

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 36 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 42 стран-участниц и четырёх континентальных команд.

Примечания

Ссылки 
 
 

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2010
Лёгкая атлетика на юношеских Олимпийских играх
2010 год в лёгкой атлетике